Cet article présente une liste des communes du canton de Berne.

Liste 
En 2023, le canton de Berne compte 337 communes, réparties sur 10 arrondissements qui remplacent les 26 districts depuis le . Le canton s'étend également sur les lacs de Bienne, de Brienz, de Neuchâtel et de Thoune, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement administratif) ; elles sont comprises dans la liste à fin de comparaison.

Les communes de Clavaleyres et Villars-les-Moines ne sont pas contiguës aux 345 autres : Villars-les-Moines est totalement enclavée dans le canton de Fribourg et Clavaleyres est entourée par les cantons de Fribourg et de Vaud. Par ailleurs, la commune fribourgeoise de Wallenbuch et la commune soleuroise de Steinhof sont enclavées dans le canton de Berne. La commune de Moutier quittera le canton au plus tôt le  pour rejoindre le canton du Jura.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Berne.

Voir aussi

Liens internes 
 Canton de Berne
 Communes suisses
 Ancien districts du canton de Berne
 Arrondissements administratifs du canton de Berne

Références 

Berne